355 км, 355-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 355 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код  466618.
 355 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Республике Хакасия. Код  885824.
 355 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код  067373.
 355 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Рязанской области. Код  604079.
 355 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Тульской области. Код  593616.